Iso Siikajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Siikajärvi (sjö i Lappland), 
 Iso Siikajärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar